TLV est un code de 3 lettres, qui désigne :
 l'aéroport international de Tel Aviv-David Ben Gourion, l'aéroport de Tel-Aviv (Israël), selon le code AITA des aéroports ;
 Type-length-value, une méthode d'encodage de données, de type et de taille variables, souvent utilisée dans la transmission d'information entre machines (par exemple, routage IS-IS) ;
 les miroirs à décor TLV, des bronzes chinois datant de la dynastie Han ;
 la taxe sur les logements vacants, une taxe française.
 la Transmission de Lumière Visible